Transeuropa bezeichnet:

Transeuropa (Fluggesellschaft)
transeuropa (Festival)
Transeuropa (Schiff), ein Schiff der Reederei Finnlines